Натуральне число 2067
 2067 рік до нашої ери
 2067 рік нашої ери